Roger Federer era il detentore del titolo, ma è stato battuto in finale da Juan Martín del Potro con il punteggio di 4–6, 7–68, 62–7.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Roger Federer (finale)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  Dominic Thiem (terzo turno)
  Juan Martín del Potro (campione)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  Jack Sock (terzo turno)
  Lucas Pouille (secondo turno)
  Novak Đoković (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (quarto turno)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Diego Sebastián Schwartzman (secondo turno)
  John Isner (secondo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)

 Nick Kyrgios (ritirato) 
 Sam Querrey  (quarti di finale) 
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Adrian Mannarino (terzo turno)
 Kyle Edmund (secondo turno)
 Kei Nishikori (ritirato) 
 Chung Hyeon (quarti di finale)
 Gilles Müller (secondo turno)
 Filip Krajinović (terzo turno)
 Damir Džumhur (secondo turno) 
 Andrej Rublëv (secondo turno) 
 Feliciano López (quarto turno) 
 David Ferrer (terzo turno) 
 Pablo Cuevas (quarto turno)
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale) 
 Milos Raonic (semifinale)

Wildcard 

  Alex De Minaur (secondo turno)
  Ernesto Escobedo (secondo turno)
  Bradley Klahn (primo turno)

 Reilly Opelka (primo turno) 
 Tennys Sandgren (secondo turno)

Qualificati 

  Vasek Pospisil (primo turno)
  Mitchell Krueger (secondo turno)
  Evan King (primo turno)
  Nicolas Mahut (primo turno)
  Marcos Baghdatis  (quarto turno, ritirato)
  Ričardas Berankis (primo turno)

 Peter Polansky (secondo turno) 
 Tarō Daniel (terzo turno)
 Yuki Bhambri (terzo turno) 
 Cameron Norrie (primo turno) 
 Félix Auger-Aliassime (secondo turno) 
 Tim Smyczek (secondo turno)

Lucky loser 

  Dudi Sela (terzo turno)
  Matteo Berrettini (secondo turno)

 Ruben Bemelmans (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2018